Урбанский, Евгений Яковлевич
«Евгений Урбанский» — советский документальный фильм режиссёра Е. Сташевской-Народицкой (1967).